Hold Me peut faire référence à :
 Hold Me, un film canadien de Teace Snyder sorti en 2016
 Hold Me, un album de Laura Branigan (1985).
 Hold Me, une chanson de Farid Mammadov (2013).
 Hold Me, une chanson de Fleetwood Mac (1982).
 Hold Me, une chanson de K. T. Oslin (1988).
 Hold Me, une chanson de Laura Branigan (1985).
 Hold Me, une chanson de Teddy Pendergrass et Whitney Houston (1984).